Николай Евдокимович Манжурин (16 декабря 1898 года — 12 июля 1961 года) — российский и советский военный деятель, участник боёв на Халхин-Голе, озере Хасан. и участник Великой Отечественной войн, начальник Управления артиллерйского снабжения 1-го Украинского фронта Красной Армии, генерал-майор инженерно-технической службы.

Биография 
Родился 16 декабря 1898 года в деревне Осмоловичи Мстиславский район Могилевская область. На службе в РККА с 1 мая 1919 года.

Кадровый военный, окончил артиллерийскую академию имени Дзержинского в Москве в 1938 году. Участник боёв на Халхин-Голе и озере Хасан.

С начала войны воевал в действующей армии. Воевал начальником артиллерийского снабжения Крымского фронта, участвовал в обороне Севастополя.

Служил начальником артиллерийского снабжения Южного фронта. Проявил себя в Сталинградской битве. В представлении к ордену Красного Знамени сказано:…Полковник Манжурин, как начальник артиллерийского
снабжения Южного фронта все свои силы, умение и опыт отдает для бесперебойного обеспечения боеприпасами и вооружением войск Фронта. В исключительно трудных условиях, при отсутствии путей подвоза ограниченным количеством автотранспорта. при наличии имевшегося минимального количества боеприпасов и при наличии водной преграды (река Волга), умело планируя сумел обеспечить подвоз боеприпасов войскам, способствуя этим выполнение проводимых операций.
В настоящее время, когда коммуникации Фронта растянуты на 200—300 километров и более, при отсутствии железной дороги полковник Манжурин сумел организовать снабжение частей фронта боеприпасами и вооружением без перебоев.
Аппарат артиллерийского снабжения фронта под руководством полковника Манжурина вполне справился со своими задачами невзирая ни на какие трудности.

За заслуги перед Родиной по обеспечению частей Фронта вооружением и боеприпасами в самых трудных условиях, что способствовало успеху войскам фронта, с нанесением крупных потерь противнику полковник Манжурин заслуживает Правительственной награды ордена Красного Знамени.
Командующий артиллерией фронта
Генерал-майор Матвеев
9 января 1943 г.

С декабря 1944 года воевал начальником артиллерийского снабжения на 1-м Украинском фронте

Воевал на Ленинградском фронте, Северо-Кавказском фронте.

После окончания войны служил в Группе советских войск в Австрии, в ДВО в г. Хабаровск.

Последним местом службы был штаб СКВО в городе Ростов-на-Дону. Уволен в запас 22 июля 1957 года.

Умер 12 июля 1961 года, похоронен в Ростов-на-Дону.

Награды 
СССР
 орден Ленина (21.02.1945)
 орден Красного Знамени (1942)
 орден Красного Знамени (07.03.1943)
 орден Красного Знамени (03.11.1944)
 орден Красного Знамени (20.06.1949)
 орден Суворова II степени (06.04.1945)
 орден Кутузова II степени (22.06.1944)
 орден Красной Звезды (18.11.1944)
Медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 «За оборону Ленинграда»
 «За оборону Севастополя»
 «За оборону Сталинграда»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 «За взятие Берлина»
Других государств
 кавалер рыцарского ордена «Виртути Милитари» (ПНР)
 чехословацкий Военный крест 1939—1945 годов (ЧССР)
 медаль «За храбрость перед врагом»  (ЧССР)
 медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)
 медаль «За вашу и нашу Свободу» (ПНР)

Память 
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»
 На могиле установлен надгробный памятник

Примечания

Литература 
 
 
 Денис Соловьев.  Все генералы Сталина. Артиллерия. Том 5.
 Генералы Второй мировой войны

Ссылки 
 генерал-майор Манжурин, Николай Евдокимович
 Манжурин, Николай Евдокимович
 Манжурин
 на сайте память народа Манжурин
 на сайте память народа Манжурин
 на сайте память народа Манжурин
 

Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)   
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Участники битвы за Ленинград
Участники Сталинградской битвы
Участники обороны Севастополя (1941—1942) 
Участники Берлинской операции
Похороненные на Братском кладбище (Ростов-на-Дону)